Subliminal steht für:
 Subliminal (Psychologie), ein Begriff aus der Psychologie
 Album des kongolesischen Rappers Maître Gims
 Subliminal (Rapper) (* 1979; eigentlich Kobi Shimoni), ein israelischer Rapper und Produzent